Simpkins est un patronyme porté notamment par :

 Andrew Simpkins (1932-1999), contrebassiste de jazz américain ;
 Charles Simpkins (1963-), athlète américain spécialiste du triple saut ;
 Dickey Simpkins (197-), joueur américain de basket-ball ;
 Duane Simpkins (1974-), joueur de basket-ball professionnel américain ;
 Luke Simpkins (1964-), homme politique australien ;
 Maurice Simpkins (1983-), joueur américain de football américain ;
 Ryan Simpkins (1998-), actrice américaine ;
 Ty Simpkins (2001-), acteur américain.